Iwan Safronow ist der Name folgender Personen:

* 
 Iwan Wassiljewitsch Safronow (1896–1996), sowjetischer General